Боотса́йм () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Селеста-Эрстен, кантон Селеста. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Маркольсайм (округ Селеста-Эрстен).

Площадь коммуны — 5,91 км², население — 561 человек (2006) с тенденцией к росту: 694 человека (2013), плотность населения — 117,4 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 664 человека, в 2012 году — 680 человек, а в 2013-м — 694 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 442 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 363 были экономически активными, 79 — неактивными (показатель активности 82,1 %, в 1999 году — 76,5 %). Из 363 активных трудоспособных жителей работали 316 человек (169 мужчин и 147 женщин), 47 числились безработными (20 мужчин и 27 женщин). Среди 79 трудоспособных неактивных граждан 31 были учениками либо студентами, 23 — пенсионерами, а ещё 25 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки